Gora Didikond är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Aragatsotn, i den västra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Didikond är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Didikond är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Gora Akdirakar,  meter över havet,  kilometer nordost om Gora Didikond. Runt Gora Didikond är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Jerevan,  kilometer sydost om Gora Didikond. 

Trakten runt Gora Didikond består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Aragatsotn
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre